Barraud, Baraud, Baurraud puede referirse a:
 Ali (N'Goni) Barraud (1918), un político de Burkina Faso
  (Emile-)Francois Barraud (1899, La Chaux-de-Fonds – 1934, Ginebra), un pintor suizo

Baraud 
 Stefan Baraud

Baurraud 
 Manuel Tello Baurraud (1898, Zacatecas – 1971, Ciudad de México), político y diplomático mexicano, de gran experiencia dentro del Servicio Exterior Mexicano.